Эфраим (Ефраим; ,  «плодовитый») — древнееврейское имя, от которого произошло русское имя .

Библия
 Эфраим — библейский персонаж; внук патриарха Якова.
 Колено Эфраимово (Колено Ефремово) — еврейское племя, образовавшееся в Египте и жившее на территории Палестины; одно из потерянных колен израилевых.
 Гора Эфраимова (гора Ефремова; ) — на территории Палестины ().
 Эфраим (Ефраим) — город близ пустыни Иерихонской, в колене Ефремовом.
 Лес Эфраима (Ефремов лес; ) — лес, где произошло сражение.

Фамилия
 Эфраим, Исаак (род. 1936) — ученый в области древних семитских языков и цивилизации.
 Эфраим, Молли (род. 1986) — американская актриса.
  — немецкий ювелир и финансист.

Имя
 Эфраим () — мужское имя, например:
 Чемберс, Эфраим (ум. 1740) — британский переводчик и книгоиздатель, подготовил «Циклопедию» (1728);
 Аким, Эфраим Лазаревич (1929—2010) — советский и российский учёный в области космической баллистики.
 Эфраим га-Коген (нач. XVIII века) — еврейский талмудист.
  — еврейский тосафист и литургический поэт.
 Эфраим бен-Самсон (Ephraim ben Samson; рубеж XII и XIII веков) — экзегет во Франции, автор комментария к Пятикнижию «Pertisch al ha-Torah».

См. также 
 Ефраим
 Эфраин () — испанское мужское имя.
 Ефрем
 Бней-Эфраим («дети Эфраима») — община в Индии, по их утверждениям — потомки колена Эфраим.
 Дворец Эфраима в Берлине.
 Эфраимиты

Примечания